Посольство Пакистана в Вашингтоне — главная дипломатическая миссия Исламской Республики Пакистан в США, расположена на северо-западе Вашингтона на Интернешнл-курт, 3517 в районе Кливленд-парк.

Кроме посольства Пакистан имеет на территории США генеральные консульства в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Хьюстоне, а также почётное консульство в Бостоне.

Посол Пакистана в США: Шерри Рехман (с ноября 2011 года).

Аккредитация 
Посольство представляет интересы Пакистана на Ямайке.

Здание посольства 
Здание посольство частично копирует архитектуру исторического здания павильона Наулаха в Лахоре.

См. также 
 Список дипломатических миссий Пакистана

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Посольства Пакистана. 

Пакистан
Дипломатические представительства Пакистана